Niemcy:
 Frohnsdorf - dzielnica Treuenbrietzen
 Frohnsdorf - część gminy (Ortsteil) Nobitz w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land

Zobacz też:
 Fohnsdorf
 Frohndorf